Existuje více nositelů příjmení Feigl či Feigel:
 Bedřich Feigl (1884, Praha – 1965, Londýn) – český židovský malíř, grafik a ilustrátor
 Erich Feigl (1931, Vídeň – 2007, Vídeň) – rakouský novinář a dokumentarista 
 Ferdinand "Ferdl" Feigl (1898, Vídeň ? – ?) – německý fotbalista 
 Fritz Feigl,  (1891, Vídeň –1971, Rio de Janeiro) – rakouský chemik 
 Georg Feigl (1890, Hamburk – 1945, Wechselburg) – německý matematik 
 Herbert Feigl,  (1921, Liberec – 2004, Minneapolis) – rakouský filosof
 Hugo Feigl (1889–1961), pražský galerista
 Marion Feigl (1929 – 2018) – galeristka a nakladatelská redaktorka; dcera galeristy Hugo Feigla a neteř jeho bratra malíře Bedřicha Feigla

Feigel 
 Sigmund "Sigi" Feigel (1902, Curych – 1988, Curych) – švýcarská židovská právnička

Související články 
 Veigel (Veigl)
 Figl, Fiegl
 Fiala, Fialka (příjmení)

Bavorská příjmení
Židovská příjmení
Česká příjmení